Boldsen ist der Familienname folgender Personen:
 Joachim Boldsen (* 1978), dänischer Handballspieler
 Thyra Boldsen (1884–1968), dänische Bildhauerin